Esistono più comuni francesi con questo nome

Laleu – Orne
Laleu – Somme